Fabien Lefèvre peut désigner : 
 Fabien Lefèvre (1971-), footballeur français ;
 Fabien Lefèvre (1982-), kayakiste français.